Arnadi o arnadí se puede referir a:

 El tradicional dulce español de arnadí
 La localidad chipriota de Arnadi